Laurich ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Laurich (1921–1985), SS-Hauptscharführer im KZ Majdanek
 Yvonne Laurich (* 1970), deutsche Schauspielerin

Laurich ist außerdem der Ortsname von:

 Laurich (Bahretal), Häusergruppe bei Nentmannsdorf, Gemeinde Bahretal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen